Cinema
 The Best Man (1964), drama com Henry Fonda
 Il testimone dello sposo (1998), drama italiano que estreou no Festival de Berlim em 1999 com o título traduzido para The Best Man
 The Best Man (1999), comédia romântica com Taye Diggs
 The Best Man (2005), comédia com Amy Smart e Seth Green